La baronia de la Joyosa puede referirse a:

 Baronía de la Joyosa-Guarda, título nobiliario creado por el rey Fernando el Católico el 22 de julio de 1484 en favor de María Josefa Crespí de Valldaura y Cardenal.
 Baronía de la Joyosa, título nobiliario creado por María Cristina de Borbon (regente) el 7 de diciembre de 1838 a favor de Manuel Antonio López Quilez-Bujeda, ministro del Tribunal Supremo.